Виктор Егерев:
 Егерев, Виктор Альбертович (род. 1955) — российский государственный деятель.
 Егерев, Виктор Сергеевич (1923—2016) — советский и российский архитектор.